Орр () — прізвище шотландського походження а також, топонім.

Прізвище 
 Боббі Орр (; 1948) — колишній канадський хокеїст.
 Джон Бойд Орр (; 1880—1971) — англійський педагог, лікар, громадський діяч, лауреат Нобелівської премії миру (1949).
 Колтон Орр (; 1982) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Леонард Орр ( 1937) — американський письменник, відомий як засновник руху ребьофінга, «системи» або техніки дихання.

Ім'я 
 Орр Баруш (, 1991) — ізраїльський футболіст, нападник.

Топонім 
 Лез-Орр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи
 Орр () — місто в окрузі Сент-Луїс, штат Міннесота, США.

Інше 
 ОРР — абревіатура від «Одеська Радянська Республіка» невизнаної державної одиниці, що існувала у січні-лютому 1918.

Шотландські прізвища